Lutomierz – wieś w województwie dolnośląskim, w powiecie ząbkowickim, w gminie Stoszowice
 Lutomierz-Kolonia – kolonia w województwie dolnośląskim, w powiecie ząbkowickim, w gminie Stoszowice